Blanchoud ist der Familienname folgender Personen:

 Moisés Julio Blanchoud (1923–2016), argentinischer Geistlicher und römisch-katholischer Erzbischof von Salta
 Stéphanie Blanchoud, belgisch-schweizerische Schauspielerin